Guillemot de Troïl peut désigner

un oiseau, Uria aalge 
un personnage du Livre des Étoiles d'Erik L'Homme
un personnage de la série de bande dessinée Les 7 Vies de l'épervier, de Patrick Cothias et André Juillard